Delvalle ist der Familienname folgender Personen:

 Casiano Delvalle (* 1970), paraguayischer Fußballtorhüter
 Eric Arturo Delvalle (1937–2015), 40. Staatspräsident von Panama